L'Homme à abattre est un film de Léon Mathot (1937)
L'Homme à abattre est l'autre titre du film Un lion dans les rues (A Lion Is in the Streets) de Raoul Walsh (1953).